Marcello Martini – partigiano italiano, deportato a Mauthausen
Marcello Martini – conduttore televisivo italiano